Deviolaine est un patronyme porté notamment par :

 Paul Deviolaine (1800-1879), homme politique et un industriel français ;
 Victor Deviolaine (1833-1913), homme politique français.